67-я параллель северной широты — широта, которая равна 67 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 21 часов, 1 минуты в течение летнего солнцестояния и 4 часов, 12 минут во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 67-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" rowspan="3" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Норвежское море
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Вестфьорден, Норвежское море
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Норвежское море
|-
| 
! scope="row" | 
| Хёгстьерна, Нурланн
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Норвежское море
|-
| 
! scope="row" | 
| Материковая часть Нурланн
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Норвежское море
|-
| 
! scope="row" | 
| Материковая часть Нурланн
|-
| 
! scope="row" | 
|rowspan=2|к северу от Ботнический залив
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" | Кандалакшский залив, Белое море, Баренцево море
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" | Белое море, Баренцево море
|-
| 
! scope="row" | 
| Канин (полуостров)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" | Чёшская губа, Баренцево море
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" | Обская губа, Карское море
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" | Чукотское море
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска 
|-
| 
! scope="row" | 
| Юкон Северо-Западные территории - проходящие через самую северную точку Большое Медвежье озеро Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут - Баффинова Земля
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" | Пролив Дэвиса
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Датский проливГренландское мореНорвежское море
|-
|}

См. также 
 66-я параллель северной широты
 68-я параллель северной широты

Примечания 

Широта